

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4
 Pisarzówka – część wsi Gosprzydowa w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Gnojnik
 Pisarzówka – część wsi Strzeszyn w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Biecz
 Pisarzówka – część wsi Wierzbanowa w woj. małopolskim, w pow. myślenicki, w gminie Wiśniowa
 Pisarzówka – część wsi Teodorów w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Działoszyce

Miejscowości na Ukrainie 
 Pisarzówka – wieś w obwodzie chmielnickim, rejon krasiłowski
 Pisarzówka – wieś w obwodzie chmielnickim, rejon wołoczyski
 Pisarzówka – wieś w obwodzie chmielnickim, rejon starokonstantynowski
 Pisarzówka – wieś w obwodzie czerkaskim
 Pisarzówka – wieś w obwodzie odeskim
 Pisarzówka – wieś w obwodzie winnickim, rejon jampolski
 Pisarzówka – wieś w obwodzie winnickim, rejon kalinowski
 Pisarzówka – wieś w obwodzie winnickim, rejon szarogrodzki
 Pisarzówka – wieś w obwodzie winnickim, rejon winnicki
 Pisarzówka – wieś w obwodzie żytomierskim

Inne 
 Pisarzówka – potok, dopływ Soły